Igeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalsland
Igeltjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,

Närke
Igeltjärnen (Hidinge socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun, 
Igeltjärnen (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,

Västmanland
Igeltjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Igeltjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Igeltjärnen (Linde socken, Västmanland, 661108-146345), sjö i Lindesbergs kommun, 
Igeltjärnen (Linde socken, Västmanland, 661392-145406), sjö i Lindesbergs kommun, 
Igeltjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun och Örebro kommun,  (4,1 ha)
Igeltjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 665560-150505), sjö i Norbergs kommun, 
Igeltjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 666230-150251), sjö i Norbergs kommun, 
Igeltjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 666968-149627), sjö i Norbergs kommun, 
Igeltjärnen (Norbergs socken, Västmanland, 667326-151084), sjö i Norbergs kommun, 
Igeltjärnen (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,

Värmland
Igeltjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (7,96 ha)
Igeltjärnen (Eda socken, Värmland, nordost om Djupfors), sjö i Eda kommun, 
Igeltjärnen (Fryksände socken, Värmland, vid Bada), sjö i Torsby kommun,  (5,16 ha)
Igeltjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Igeltjärnen (Nedre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (6,74 ha)
Igeltjärnen (Stavnäs socken, Värmland, 659568-132565), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnet (Stavnäs socken, Värmland, 660315-133003), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (11 ha)
Igeltjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Igeltjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Igeltjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Igeltjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 666938-136235), sjö i Hagfors kommun,  (5,73 ha)
Igeltjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 667573-137006), sjö i Hagfors kommun, 
Igeltjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Igeltjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (2,2 ha)
Igeltjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666289-138711), sjö i Hagfors kommun, 
Igeltjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 667000-138621), sjö i Hagfors kommun, 
Igeltjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Igeltjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Igeltjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Igeltjärnet (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Igeltjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,7 ha)
Igeltjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Igeltjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Igeltjärnet, sjö i Eda kommun,  (2,5 ha)

Dalarna
Igeltjärnarna (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Igeltjärnarna (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Igeltjärnen (Borlänge socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Igeltjärnen (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Igeltjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Igeltjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Igeltjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Igeltjärnen (Husby socken, Dalarna, vid Hålstjärnen), sjö i Hedemora kommun, 
Igeltjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Igeltjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Igeltjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Igeltjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Igeltjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Igeltjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Igeltjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Igeltjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 674633-146703), sjö i Rättviks kommun, 
Igeltjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675710-146214), sjö i Rättviks kommun, 
Igeltjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Igeltjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna, 672374-148423), sjö i Falu kommun, 
Igeltjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna, 673256-148649), sjö i Falu kommun,  (4,81 ha)
Igeltjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Igeltjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Igeltjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Igeltjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lissel Igeltjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Stora Igeltjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Stora Igeltjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,85 ha)
Stora Igeltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 669601-140114), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Igeltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 670260-139889), sjö i Vansbro kommun,  (5,55 ha)

Gästrikland
Igeltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675166-153630), sjö i Ockelbo kommun, 
Igeltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675475-152680), sjö i Ockelbo kommun, 
Igeltjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (2,6 ha)
Igeltjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland, 670119-153802), sjö i Hofors kommun, 
Igeltjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland, 670807-153470), sjö i Hofors kommun, 
Igeltjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland, 671814-153414), sjö i Hofors kommun,  (2 ha)
Igeltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674551-154235), sjö i Ockelbo kommun,  (22,5 ha)
Igeltjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675494-155634), sjö i Ockelbo kommun, 
Igeltjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland, 671285-154390), sjö i Sandvikens kommun,  (2,91 ha)
Igeltjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland, 672502-154374), sjö i Sandvikens kommun, 
Igeltjärnen (Sandvikens socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun, 
Lill-Igeltjärnen, sjö i Gävle kommun, 
Stor-Igeltjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,

Hälsingland
Igeltjärnen (Alfta socken, Hälsingland, vid Malvik), sjö i Ovanåkers kommun, 
Igeltjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland, vid Lillbodarna), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 681928-157241), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Igeltjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 682346-156316), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Igeltjärnen (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (4,4 ha)
Igeltjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Hälsingtuna socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Igeltjärnen (Mo socken, Hälsingland, 679825-154822), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Mo socken, Hälsingland, 680061-155736), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Trönö socken, Hälsingland, 681545-155156), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Trönö socken, Hälsingland, 681647-155588), sjö i Söderhamns kommun,  (4,46 ha)
Igeltjärnen (Trönö socken, Hälsingland, 681965-155176), sjö i Söderhamns kommun,  (4,37 ha)
Igeltjärnen (Trönö socken, Hälsingland, 682007-154909), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Igeltjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,3 ha)
Igeltjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Igeltjärnen (Harmångers socken, Hälsingland, 686562-157592), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Harmångers socken, Hälsingland, 686601-157870), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Ilsbo socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Igeltjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Igeltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685731-148609), sjö i Ljusdals kommun,  (3,63 ha)
Igeltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687364-151920), sjö i Ljusdals kommun, 
Igeltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687829-151613), sjö i Ljusdals kommun, 
Igeltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Igeltjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Igeltjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 678105-155505), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 678269-155265), sjö i Söderhamns kommun, 
Igeltjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen
Igeltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland
Igeltjärnen (Hackås socken, Jämtland, öster om Näkten), sjö i Bergs kommun, 
Igeltjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Igeltjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Igeltjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (4,29 ha)
Igeltjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Igeltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696650-145908), sjö i Bräcke kommun, 
Igeltjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696775-146968), sjö i Bräcke kommun, 
Igeltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708227-148529), sjö i Strömsunds kommun, 
Igeltjärnen (Ströms socken, Jämtland, 711629-145458), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad
Igeltjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Igeltjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Igeltjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Igeltjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Igeltjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland
Igeltjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Igeltjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,

Västerbotten
Igeltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Igeltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (2,75 ha)

Norrbotten
Igeltjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Iglatjärnen
Igletjärn
Ygeltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn